Nordost kan syfta på

 Nordost (väderstreck) – ett väderstreck
 Nordost, Gävle – en stadsdel

Se även 
 Nordostpassagen – sjövägen norr om Europa och Asien
 Nordostrundingen – en udde på Grönland